Boubacar Fofana ist der Name folgender Personen:

* Boubacar Fofana (Fußballspieler, 1989) (* 1989), guineischer Fußballspieler
 Boubacar Fofana (Fußballspieler, 1998) (* 1998), französischer Fußballspieler